Motociklistična Velika nagrada Švedske 1988 je bila trinajsta dirka motociklističnega prvenstva v sezoni 1988. Potekala je 14. avgusta 1988.

Razred 500 cm3

Svetovno prvenstvo v motociklizmu sezona 1988
1988